Районг:

 Районг — провинция в восточной части Таиланда.
 Районг — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.
  — футбольный клуб из одноимённой провинции.